Лучечко Іван — український історик з США і громадський діяч
 Лучечко Іван Володимирович - український тенісист (Федерація Тенісу України)